Никола́й Киселёв:
 Киселёв, Николай Андреевич (1928—2016) — российский биофизик, член-корреспондент АН СССР, член-корреспондент РАН.
 Киселёв, Николай Васильевич (1903—1983) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Омского обкома ВКП(б) и Ростовского обкома КПСС.
 Киселёв, Николай Давыдович (1921—1980) — Герой Советского Союза.
 Киселёв, Николай Дмитриевич (1800—1869) — русский дипломат, младший брат графа П. Д. Киселёва.
 Киселёв, Николай Дмитриевич — механик парохода «Мирон Дюканов».
 
 Киселёв, Николай Михайлович (1922—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Киселёв, Николай Никитич (1928—1997) — советский и российский учёный.
 
 Киселёв, Николай Порфирьевич (1912—1974) — советский фронтовой кинооператор.
 
 Киселёв, Николай Яковлевич (1913—1974) — советский политрук, партизан.